Селивёрстово — село в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Селивёрстовского сельсовета.

История 
Основано в 1800 году. В 1928 г. состояло из 607 хозяйств. Преобладающее население: русские. Являлось центром Селивёрстовского сельсовета Волчихинского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
Имеются средняя образовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека.

Известные уроженцы 
 Найдёнов, Григорий Артёмович (1915—2010) — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Волчихинского района